«Ра́зные лю́ди» — советский семисерийный драматический телевизионный художественный фильм (фильм-спектакль), снятый режиссёром Геннадием Павловым в 1973 году по сценарию Натальи Долининой. Производство Главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

Сюжет 
Социально-педагогическая драма об учениках 10-го «А» класса одной из ленинградских вечерних школ рабочей молодёжи, работниках городских предприятий и их преподавателе — недавней выпускнице Ленинградского университета Ирине Сергеевне Лесковой.

Проведя два года со своим классом, молодая учительница учится с большой ответственностью подходить к судьбам своих учеников, помогая им в различных ситуациях.

Каждая из семи серий (кроме последней) предлагает рассказ об одном из героев фильма. Через весь фильм проходят персонажи, объединяющие повествование: заводской мастер Николай Ильич Чудаков и старый рабочий Пётр Петрович Тёмкин.

Список серий 
 серия № 1 — «Владимир Родионов»,
 серия № 2 — «Николай Седых»,
 серия № 3 — «Ирина Лескова»,
 серия № 4 — «Фёдор Иваненко»,
 серия № 5 — «Леонид Волков»,
 серия № 6 — «Зинаида Багляева»,
 серия № 7 — «10-й „А“».

В ролях 
 Алла Богина — Ирина Сергеевна Лескова, преподаватель в вечерней школе рабочей молодёжи
 Наталия Орлова — Маша, однокурсница Ирины Лесковой 
 Геннадий Корольков — Григорий Котовский
 Александр Вилькин — Олег Третьяков
 Борис Чирков — Пётр Петрович Тёмкин, сосед Родионовых, народный заседатель в суде, бывший рабочий завода
 Наталья Сайко — Нина Родионова, сестра Владимира
 Владимир Иванов — Владимир Родионов, молодой рабочий
 Ольга Хорькова — Прасковья Фёдоровна Родионова, мать Владимира и Нины
 Виталий Доронин — Василий Семёнович Родионов, отец Владимира и Нины
 Виталий Ованесов — Николай Седых, водитель такси
 Людмила Долгорукова — Людмила Седых, жена Николая
 Александр Бордуков — Фёдор Иваненко
 Ирина Муравьёва — Зинаида Багляева, маляр
 Вера Орлова — Анна Борисовна Иваненко, мать Фёдора
 Николай Макеев — Олег Николаевич Иваненко, отец Фёдора
 Геннадий Сайфулин — Леонид Волков, электрик в Эрмитаже
 Наталья Гущина — Наташа, дочь Григория Котовского
 Андрей Попов — Николай Ильич Чудаков, мастер на заводе
 Александр Хотченков — Алексей Ленточкин
 Анатолий Егоров — Сергей Мамлин
 Алексей Крыченков — Валерий Голышев
 Татьяна Ухарова — Валентина Торопыжко
 Юрий Захаренков — Гена
 Константин Агеев — Корзунов, прораб
 Леонид Евтифьев — муж Вали Торопыжко
 И. Семёнова — Марина Петровна Лескова, мать Ирины Сергеевны

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Наталья Долинина.
 Режиссёр-постановщик: Геннадий Павлов.
 Оператор-постановщик: Владислав Ефимов
 Композитор: Кирилл Молчанов.
 Художник-постановщик: В. Лесков.
 Режиссёр: К. Антропов.
 Помощник режиссёра: Т. Преснякова.
 Операторы: Л. Медекша, А. Авагин.
 Звукорежиссёр: И. Кириллова.
 Монтажёр: Е. Каткова.
 Редактор: И. Сахарова.
 Музыкальный редактор: М. Крутоярская.
 Ассистент режиссёра: Л. Новичевская.
 Текст песни: Михаил Танич.
 Песню исполняет: Валентина Толкунова.

Ссылки 
 Многосерийный телевизионный игровой фильм «Разные люди» (СССР, 1973 год). Информация о фильме. // ruskino.ru
 Многосерийный телевизионный художественный фильм «Разные люди» (СССР, 1973 год). О проекте. Телеканал «Россия-Культура» // tvkultura.ru

Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов‎
Телесериалы СССР 1973 года
Телесериалы Главной редакции литературно-драматических программ ЦТ
Драматические телесериалы СССР
Телесериалы на русском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Санкт-Петербурге